HMS Turbulent var namnet som fem fartyg i brittiska Royal Navy har burit:

, var en kanonbrigg sjösatt 1805.
, var en jagare av Talisman-klass sjösatt 1916. Hon tjänstgjorde i första världskriget och sänktes i slaget vid Jylland den 1 juni 1916.
, var en jagare av S-klass sjösatt 1919. Hon såldes 1936.
, var en ubåt av T-klass sjösatt 1941. Hon tjänstgjorde i andra världskriget och sänktes av en mina utanför La Maddalena, Sardinien.
, var en ubåt av Trafalgar-klass sjösatt 1982.